Arpas ist der Familienname folgender Personen:

Ján Arpáš (1917–1976), slowakischer Fußballspieler
ein späthethitischer Herrscher von Aleppo